Ныч (, ) — фамилия.

Известные носители:
 Ныч, Артём Юрьевич (род. 1995) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ныч, Казимеж (род. 1950) — польский кардинал.
 Ныч, Радим (род. 1966) — чехословацкий и чешский лыжник.

См. также 
 Нич